Figurine, plurale di figurina
 Figurine, album di Donatella Rettore
 Figurine, film del 1997 di Giovanni Robbiano con Giulio Scarpati
 Figurine, gruppo musicale statunitense

Altri progetti